PKI steht als Abkürzung für:

 Partai Komunis Indonesia, siehe Kommunistische Partei Indonesiens
 Philips Kommunikations Industrie AG, siehe Philips #Tochterunternehmen und Unternehmensübernahmen
 Public-Key-Infrastruktur, ein Systemtyp in der Kryptologie

Abkürzung